Круглоподпольное — посёлок в Аннинском районе Воронежской области России.

Входит в состав Николаевского сельского поселения.

Население

География

Улицы 
 ул. Луговая,
 ул. Набережная,
 ул. Новая,
 ул. Полевая,
 ул. Садовая 1-я,
 ул. Садовая 2-я,
 ул. Школьная.

Примечания 

Населённые пункты Аннинского района